Barrett Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barrett Creek (Alaska)
 Barrett Creek (Kalifornien), im San Luis Obispo County
 Barrett Creek (Kentucky), im Carter County
 Barrett Creek (Montana), im Beaverhead County
 Barrett Creek (New York), im Jefferson County
 Barrett Creek (Clatsop County, Oregon)
 Barrett Creek (Douglas County, Oregon)
 Barrett Creek (Lane County, Oregon)
 Barrett Creek (Tennessee), im Stewart County
 Barrett Creek (Virginia), im Northumberland County
 Barrett Creek (Chelan County, Washington)
 Barrett Creek (Ferry County, Washington)
 Barrett Creek (Washington), im Skagit County
 Barrett Creek (Wisconsin), im Burnett County
 Barrett Creek (Carbon County, Wyoming)
 Barrett Creek (Fremont County, Wyoming)